

Aziende 
 Mellin – azienda italiana

Geografia 
 Mellin – località del comune tedesco di Beetzendorf nel distretto di Altmarkkreis Salzwedel in Sassonia-Anhalt

Persone 
 Charles Mellin (1597-1649) – pittore francese
 Ludwig August Mellin (1754-1835) – cartografo e politico baltico tedesco
 Hjalmar Mellin (1854-1933) – matematico finlandese, da lui prende il nome la trasformata di Mellin